«Koniec Żartów» — дебютний студійний альбом польського реппера Łona, випущений 3 грудня 2001 року лейблом Asfalt Records. 
Всі треки спродюсовав Webber.

Список композицій 
 «Jak Nagrać 1szą Płytę?» — 2:04
 «My Się Znamy???» — 2:30
 «Włamywacz» — 2:50
 «Konewka (Skit)» — 1:49
 «O Jak Dobrze (Full Flejwor Rimejk)» — 2:37
 «Helmut, Rura!» — 5:03
 «Raperzy Są Niedobrzy» — 3:15
 «Fruźki Wolą Optymistów» — 2:28
 «Żadnych Gości» (feat. Rymek, Czekon, Paco) — 4:41
 «Bądźmy Poważni (Skit)» — 0:55
 «Nic Z Tego Nie Będzie» — 3:49
 «Rozmowa» — 3:07
 «Biznesmen» — 2:05
 «Rozterki Młodego Rapera (Skit)» — 0:46
 «Emilia Chce Spać» — 4:30
 «Hiphop Non Stop» — 1:59

Музичні альбоми 2001